Dom Towarowy PDT w Toruniu – kameralny, zabytkowy dom towarowy, tradycjami sięgający 1880 roku.

Lokalizacja 
Dom Towarowy PDT położony jest w Zespole Staromiejskim. Jego siedzibę stanowią dwie kamienice stojące we wschodniej pierzei Rynku Staromiejskiego, gdzie znajduje się główne wejście do budynku. Drugie mieści się przy ulicy Szerokiej.

Historia

Lata 1880 – 2000 
Początki Domu Towarowego w tym miejscu sięgają 1880 roku, kiedy to Moritz Leiser (pochodził z jednej z najbogatszych rodzin żydowskich ówczesnego Torunia) został właścicielem dwóch kamienic (gotyckiej i renesansowej) przy Rynku Staromiejskim i otworzył w nich skład bławatny (prowadzący sprzedaż materiałów wełnianych, bawełnianych, lnianych i innych). W 1906 roku obie te kamienice zostały przebudowane: m.in. zmieniono wygląd elewacji . W latach 20. XX w. Dom Towarowy zmienił właściciela, którym został Leon Kopf. Po II wojnie światowej sklep został upaństwowiony i jako Powszechny Dom Towarowy otworzył swoje podwoje w 1947 roku. Działalność handlową prowadził na dwóch kondygnacjach nieprzerwanie do mającego miejsce 3 maja 1984 roku pożaru, od czasu którego stał opustoszały. Był to jeden z największych pożarów, jaki dotknął Toruń w drugiej połowie XX w.

Po 2000 roku 
W obecnej formule, jako galeria handlowa, były Dom Towarowy funkcjonuje od 2000 roku, kiedy to został całkowicie wyremontowany, zmodernizowany (ruchome schody) i powiększony o dwie kondygnacje powierzchni handlowej. Odrestaurowano także elewację dwóch składających się na ów obiekt kamienic. Obecnie (stan z 2015 roku) działają w nim 34 sklepy i punkty usługowe oraz dwie kawiarnie. 

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta.

Nagrody i wyróżnienia 
 2000 – nagroda Prezydenta Miasta Torunia "Obiekt Roku 2000"

Galeria

Zobacz też 
 Gospodarka Torunia

Przypisy 

Toruń
Centra handlowe w Toruniu
Kamienice w Toruniu
Toruń